Вантуз может означать:

 Ванту́з — автоматическое устройство для спуска воздуха из трубопроводa.
 Ва́нтуз — ручной сантехнический инструмент для прочистки труб.
 Ванту́з — коммуна во Франции, департамент Шаранта.